Příjmení Kohut může označovat:

 Heinz Kohut (1913–1981) – český rakousko-americký psycholog a psychoanalytik
 Mojmír Kohut (* 1953) – český meteorolog
 Petr Kohut (* 1956) – český baskytarista
 Petra Richter Kohutová (* 1972) – česká dramaturgyně
 Vojtěch Kohut (občanským jménem Pavel Kohut, plným řeholním jménem Vojtěch od svaté Hedviky, * 1969) – český teolog a misionář, člen řádu bosých karmelitánů

Související články 
 Kohout

Externí odkazy